Kateřina z Courtenay ( Catherine de Courtenay, 1274 – 11. října 1307 nebo 2. ledna 1308, Paříž) byla hraběnkou z Valois a titulárně konstantinopolskou císařovnou.

Život 
Kateřina byla jedinou dcerou Filipa z Courtenay a Beatrix, dcery sicilského krále Karla z Anjou. Svatba rodičů byla předběžně domluvena roku 1267 ve smlouvě z Viterba, jíž se zchudlý latinský císař Balduin II. Konstantinopolský vzdal práv na trůn ve prospěch Karla z Anjou. V dalších letech Balduin i jeho syn Filip žili z penze, kterou jim sicilský král zajistil a v říjnu 1273 se ve Foggii Filip z Courtenay oženil s Karlovou dcerou Beatrix.

Kateřina se narodila roku 1274 a rodiče žijící na sicilském dvoře brzy poté zemřeli. Roku 1285 zemřel i dědeček Karel a osiřelého děvčátka se ujala jeho ovdovělá žena Markéta Burgundská a odvedla jej na své hrabství Tonnere. Odtud se Kateřina dostala na pařížský dvůr a po několika plánovaných zasnoubeních  se 6. února 1301 v Saint-Cloud provdala za ovdovělého králova bratra Karla z Valois. Zemřela již na počátku roku 1307 a byla pohřbena v pařížském klášteře jakobínů.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Courtenayové
Dynastie Valois
Hraběnky z Valois
Pohřbení v jakobínském klášteře v Paříži
Narození v roce 1274
Narození 25. listopadu
Úmrtí ve 14. století
Úmrtí v Paříži
Pohřbení v Paříži
Ženy